Яцы́на или Яци́на () — польская фамилия:

 Яцина, Владимир Гаврилович (1948—2000) — российский фотокорреспондент.
 Яцина, Иосиф Михайлович (1897 — ?) — советский железнодорожник и государственный деятель.
 Яцына, Марина Лукьяновна (1913) — певица, заслуженный артист ЛССР.
 Яцина, Никита Емельянович (1914—1965) — полный кавалер ордена Славы.
 Яцына, Павел Анатольевич (род. 1969) — певец, основатель и лидер панк-группы «Красная плесень».

Двойная фамилия 
 Оношкович-Яцына, Иван Феликсович (1843—1913) — управляющий делами Александровского комитета о раненых, председатель Центрального Совета Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, действительный тайный советник.
 Оношкович-Яцына, Ада Ивановна (1896—1935) — русская поэтесса и переводчица.

Другое 
 Яцына — польский шляхетский герб.

См. также 
 Яцыно
 Яцыно (село)